Johann est un prénom allemand correspondant au Jean français.

Prénom masculin
Homonymie de prénom
Prénom allemand

de:Johann